Забриски () — английская фамилия. Известные носители:
 Забриски, Грейс (род. 1941) — американская характерная актриса, сыгравшая во множестве фильмов и телесериалов
 Забриски, Дэвид (род. 1979) — американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Garmin-Barracuda

См. также 
 Забриски Rider
 Забриски-пойнт (значения)